Ралли Германии 2015 года (официально 33 ADAC Rallye Deutschland) - девятый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 20 июля по 23 августа. Это 33-ый Ралли Германии в истории и 13-ый в рамках чемпионата мира. Себастьен Ожье одержал свою вторую победу в Германии.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14, 08 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году